James Foster (1906-1969), hockeista su ghiaccio britannico
 James V. Foster, detto Jimmy (n. 1951), cestista statunitense
 James Foster, attore statunitense